Příjmení Ogawa nosí více významných osobností:

 Geššú Ogawa (1891–1967) – japonský fotograf
 Kazumasa Ogawa (1860–1929) – japonský fotograf
 Koki Ogawa (* 1997) – japonský fotbalista
 Naoja Ogawa (* 1968) – japonský zápasník – judista